Кампо-Формио — это:
 Кампо-Формио — старое название итальянской коммуны Кампоформидо
  — станция линии 5 Парижского метрополитена.